UBA se može odnositi na:

 Univerzitet u Buenos Ajresu, univerzitet u Argentini
 Uba (Brazil), varoš u Brazilu